Open Sud de France, známý pod názvem Grand Prix de Tennis de Lyon, je profesionální tenisový turnaj mužů hraný ve francouzském Montpellier. Na okruhu ATP Tour se od sezóny 2009 řadí do kategorie ATP Tour 250. Probíhá v montpellierské aréně na krytých dvorcích s povrchem GreenSet. Centrální dvorec má kapacitu 7 500 diváků.

Turnaj byl založen v roce 1987. Do sezóny 2009 se hrál v lyonské hale des Sports de Gerland. Roku 2010 se dějištěm stalo město Montpellier. V sezóně 2011 se událost nekonala. Jedná se o jeden ze čtyř mužských turnajů ATP kategorie 250, spolu s Open 13, Moselle Open a Lyon Open, které probíhají na francouzském území.

Do soutěže dvouhry nastupuje dvacet osm hráčů a čtyřhry se účastní šestnáct párů. Nejvíce titulů ve dvouhře získali americká světová jednička Pete Sampras, který v letech 1991–1993 vyhrál třikrát v řadě, a domácí Richard Gasquet a Gaël Monfils, kteří triumfovali v letech 2013 a 2015–2016, resp. 2010, 2014 a 2020.

Přehled finále

Dvouhra

Čtyřhra

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Open Sud de France – oficiální stránky  
 Open Sud de France na stránce ATP Tour  

 
ATP Tour
Tenisové turnaje ve Francii
Sport v Lyonu
Sport v Montpellieru
Sportovní události založené roku 1987